Serie 1 er navnet på flere turneringer i Danmarksturneringen i fodbold:
 Serie 1 (DBU Fyn)
 Serie 1 (DBU Jylland)
 Serie 1 (DBU København)
 Serie 1 (DBU Lolland-Falster)
 Serie 1 (DBU Sjælland)